Cet article recense les  de Poméranie-Occidentale, en Pologne.

Statistiques 
La voïvodie de Poméranie-Occidentale compte 114 , dont :
 50 rurales
 53 mixtes
 11 urbaines

Liste

Articles connexes 

 Gmina
 Liste des gminy